Az 1976-os Australian Open férfi versenyét az ausztrál Mark Edmondson nyerte honfitársa, John Newcombe előtt.

Kiemeltek 

   Ken Rosewall, (Elődöntős)
   John Newcombe, (Döntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1976 a teniszben
Australian Open